Down by Law steht für:

 Down by Law (Film), Spielfilm von Jim Jarmusch (1986)
 Down by Law (Band), US-amerikanische Punk-Band